Roum. kan som auktorsförkortning betyda:

 Casimir Roumeguère
 Casimir Roumèguere

Robotskapade auktorsförkortningar